Walker Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walker Building (Massachusetts), NRHP-ID 83000775
 Walker Building (Oklahoma), NRHP-ID 83002120